Антонио Сакини (, Фиренца 14. јуни 1730 — Париз, 6. октобар 1786) је био италијански оперски композитор.

Сакини је рођен у Фиренци, али је одрастао у Напуљу, где је добио своје музичко образовање у конзерваторијуму Sant' Onofrio a Capuana. Своје прве опере написао је у Напуљу, након тога се преселио у Венецију, после у Лондон и на крају у Париз, где је и умро. Био је један од водећих композитора жанра опера, опера сериа.

Опере

Литература 
 

 Sacchini, Antonio by David DiChiera, in 'The New Grove Dictionary of Opera', ed. Stanley Sadie (Londýn). 
 Wolfgang Hochstein: Musikforschung am Ospedaletto zu Venedig zur Zeit Antonio Sacchinis. - in: Die Musikforschung, Jg. 40, 1987, Heft 4. стр. 320-377
 Franco Schlitzer: Antonio Sacchini : schede a appunti per una sua storia teatrale. - Siena : Accademia Musicale Chigiana, 1955
 Eldred A. Thierstein: Antonio Maria Gaspare Sacchini and his French operas. - Cincinnati, Univ., Diss., 1974

Спољашње везе 

 http://experts.about.com/e/a/an/Antonio_Maria_Gaspare_Sacchini.htm
 https://web.archive.org/web/20070927223237/http://www.resmusica.com/aff_articles.php3?num_art=494
 http://www.everynote.com/sacchini/258.html
 http://www.answers.com/topic/antonio-maria-gaspare-sacchini
 http://www.karadar.com/Worterbuch/sacchini.html
 https://web.archive.org/web/20090205023420/http://www.elpe-musique.com/

Рођени 1730.
Умрли 1786.
Италијански композитори